Эсте́бан Хосе́ Эчеверри́а Эспино́са (, , Буэнос-Айрес — , Монтевидео) — аргентинский политик-унитарий, мыслитель, поэт, писатель и социолог. Один из крупнейших представителей романтизма в литературе Латинской Америки XIX столетия.

Биография 
Эстебан Эчеверриа Эспиноса — уроженец Буэнос-Айреса. Сын испанского баска Хосе-Доминго Эчеверриа и аргентинки-портеньо Мартины Эспиноса.

Эстебан Эчеверриа учился сперва в университете Буэнос-Айреса, а затем, в течение 4 лет, в Париже, где познакомился с произведениями французских романтиков, поэзией Шиллера и Гёте. В тот же период подпал под сильное влияние идей европейского утопического социализма, особенно Сен-Симона. Принадлежал к «Поколению 1837 года», выступавшему против реакции, за освобождение национальной культуры от влияния колониального испанизма.

Вернувшись на родину в 1830 году, Эстебан Эчеверриа, совместно с Х. Б. Альберди основывает в 1838 г. тайную организацию «Молодая Аргентина» или «Майская ассоциация» (по аналогии с «Молодой Италией» Джузеппе Мадзини и в честь Майской революции 1810 года в Аргентине), поставившую своей задачей борьбу за «свободу, равенство и братство». В своём труде «Социалистическое учение Майской ассоциации» он излагает те идеи и принципы, на которых должна строиться политическая партия, призванная бороться за прогрессивное развитие страны. Под «прогрессом» здесь понимался жёсткий и последовательный унитаризм.

Спасаясь от преследований со стороны диктатора Хуана Мануэля де Росаса и «масорки», Э. Эчеверриа в 1841 году эмигрировал в Уругвай, где и умер в бедности от туберкулёза.

Библиография 

 Obras completas, Buenos Aires, 1951
 Elvira o la novia del Plata (1832)
 Don Juan (1833)
 Carlos
 Mangora
 La Pola o el amor y el patriotismo
 Himno del dolor (1834)
 Los consuelos (1834)
 Al corazón (1835)
 Rimas (1837, en GB)
 La cautiva
  (El matadero, 1838)
 Canciones
 Peregrinaje de Gualpo
 El Dogma Socialista
 Cartas a un amigo
 El ángel caído
 Ilusiones
 La guitarra
 Avellaneda
 Mefistófeles
 Apología del matambre (1837)
 La noche
 La diamela.

Примечания

Литература 
 
 Agosti H.P. Echeverria. — Buenos Aires, 1951.
 Kisnerman N. Contribucion a la bibliografia sobre E. Echeverria. — Buenos Aires, 1971.

Персоналии по алфавиту
Писатели Аргентины
Поэты Аргентины
Политики Аргентины
Революционеры Аргентины
Социалисты Аргентины
Социалисты-утописты
Социологи Аргентины
Умершие от туберкулёза